Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Rossiński – polski inżynier budownictwa, specjalista w dziedzinie mechaniki gruntów i fundamentowania
 Czesław Rossiński – polski oficer, cichociemny